Diospyros bilocularis är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Daniel Oliver. Diospyros bilocularis ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
bilocularis